George Bass (1771-1803) – brytyjski podróżnik, zasłużony dla eksploracji Australii
 George Bass (1932-2021) – amerykański archeolog, specjalista od archeologii podwodnej